De 'DFB-Pokal 1965/66 was de 23e editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het toernooi begon op 22 Januari 1966 en de finale werd gespeeld op 4 Juni 1966. Er deden 32 teams mee aan dit toernooi. In totaal werden er 32 wedstrijden gespeeld. Bayern Munchen won de finale tegen Meidericher SV met 4-2. In de finale waren 60,000 toeschouwers, de wedstrijd werd gefloten door Gerhard Schulenburg. De wedstrijd werd gespeeld in Waldstadion bij Frankfurt.

kwalificatie ronde

Eerste ronde

Terugwedstrijd

8ste finale

Kwart finale

Halve finale

Finale 

Bekervoetbal 1965/66
DFB-Pokal naar seizoen